Николас Аугустин Демартини (; ) — аргентинский футболист, защитник клуба «Темперлей».

Клубная карьера 
Демартини — воспитанник клуба «Темперлей». 26 февраля 2018 года в матче против «Ньюэллс Олд Бойз» он дебютировал в аргентинской Примере. По итогам сезона клуб вылетел из элиты, но Демартини остался в команде. В поединке против «Арсенала» из Саранди Николас забил свой первый гол за «Темперлей».

Международная карьера 
В 2019 году Демартини в составе олимпийской сборной Аргентины стал победителем Панамериканских игр в Перу. На турнире он сыграл в матче против команды Гондураса.

Достижения 

Международные

Аргентина (до 23)
 Победитель Панамериканских игр — 2019

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Темперлей»